Чемпионат Франции по футболу 1995/1996 годов — 58-й сезон чемпионата Франции по футболу. Футбольный клуб «Осер» стал чемпионом Франции в 1-й раз. В турнире принимали участие 20 клубов. Было сыграно 380 игр и забито 867 голов.

Отставая на семь очков от ПСЖ в марте, «Осер» за считанные месяцы благодаря неудачам ПСЖ во внутреннем первенстве, который бросил все силы на еврокубки, в итоге выиграл титул. Парижане в матче последнего тура против вылетавшего во вторую лигу «Мартига» сенсационно потеряли очки и упустили теоретические шансы на чемпионство.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 7 голов
 «Канн» — «Ланс» — 5:2
 «Монпелье» — «Бастия» — 4:3
 «Ренн» — «Бордо» — 4:3
 «Страсбур» — «Бастия» — 4:3
 Самая крупная победа в гостях: 5 голов
 «Сент-Этьен» — «Осер» — 0:5
 Самая крупная победа дома: 5 голов
 «ПСЖ» — «Нант» — 5:0

Ссылки 
 www.pari-et-gagne.com
 lfp.fr</small>

1995/1996
Франция
Франция
Спорт во Франции в 1995 году
Спорт во Франции в 1996 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1995/1996